Dautheville ist der Name von

 Anne-France Dautheville (* 1944) französische Journalistin und Autorin
 Jacques Dautheville (* 1955), französischer Politiker
 François Dautheville (1792–1875), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung